Tupã (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Tupã (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Tupã (mythologie), de oppergod van de Guaraní